Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбо́льная национа́льная ли́га» — некоммерческая организация, входящая в структуру Российского футбольного союза и отвечающая за проведение второго и третьего по рангу футбольных дивизионов России (первый и второй дивизионы ФНЛ или ФНЛ-1 и ФНЛ-2), начиная с сезона 2021/22. В сезонах 2011/12—2020/21 в ведении ФНЛ находился второй по рангу дивизион — Первенство ФНЛ.

История 
 В начале декабря 2010 года Российский футбольный союз расторг контракт с Профессиональной футбольной лигой на проведение турниров первого и второго дивизионов.
 13 декабря 2010 года на встрече президента РФС с клубами первого дивизиона было принято принципиальное решение о создании Футбольной национальной лиги.
 3 марта 2011 года состоялось общее собрание представителей клубов-членов ФНЛ, на котором были приняты регламент сезона 2011/12, внесены изменения в состав членов ФНЛ, утверждена эмблема лиги, утверждён официальный информационный партнёр и так далее.
 5 марта 2011 года, проводя политику улучшения освещения турнира, ФНЛ объявила о начале аккредитации СМИ, желающих вести трансляции матчей Первенства ФНЛ.
 После окончания сезона 2020/21 Профессиональная футбольная лига была упразднена, Первенство ПФЛ перешло в ведение Футбольной национальной лиги и стало называться вторым дивизионом ФНЛ или ФНЛ-2.
 В декабре 2021 года РФС передал Футбольной национальной лиге права на проведение первого и второго дивизионов до сезона-2025/26, также ФНЛ на возмездной основе получила коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30.

Состав 
Футбольная национальная лига была сформирована в конце 2010 года из 20 клубов, получивших право выступать в 2011 году в Первенстве России по футболу среди команд Первого дивизиона. После этого каждый год команды, занявшие в чемпионате первые 2 места переходили в Премьер-лигу, а команды, занявшие несколько последних мест (в зависимости от количества участников каждого конкретного сезона), во второй дивизион. Вместо них членами ФНЛ становились команды, занявшие 2 последних места в Премьер-лиге и победители пяти зон второго дивизиона. Также регулярно ФНЛ добровольно покидали команды, которые сталкивались с финансовыми проблемами. Кроме того, команды, занявшие 3-е и 4-е места первенства ФНЛ играют по два переходных матча с командами, занявшими соответственно 14-е и 13-е места Премьер-лиги. Команды, победившие по сумме обоих матчей, принимают участие в чемпионате России, проигравшие играют в следующем сезоне в Первом дивизионе.

В сезонах 2011/12—2020/21 Футбольной национальной лиги её членом становились 59 клубов.
 В сезоне 2021/22 в таблице ниже приведены данные по первому дивизиону ФНЛ.

<div style="overflow:auto">

Титульные спонсоры 
 2012/13 — Supra;
 2015/16 — 2017/18 — Фонбет;
 С 2018/19 — Олимп.

Президенты 
 Игорь Ефремов: декабрь 2010 — декабрь 2020
 Иван Шабанов, : с декабря 2020 по февраль 2021
 Александр Алаев: с 25 февраля 2021 по 7 июля 2022
 Наиль Измайлов: с 4 октября 2022 (с 7 июля 2022 — )

Организации-партнёры 
 Технические партнёры — 2K, Jako.
 Информационный партнёр — 1fnl.ru,
 Специальный партнёр — InStat (видеозапись и статистический анализ матчей, с 2018 — производитель трансляций).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

Футбольные организации России